Dörpfeld bezeichnet:

 Dörpfeld, Ortsteil von Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen

Dörpfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wilhelm Dörpfeld (1824–1893), deutscher Pädagoge
 Wilhelm Dörpfeld (1853–1940), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, altsprachlich orientiertes Gymnasium in Wuppertal am Johannisberg